Ладлоу има више значења:
 Ладлоу (Енглеска)
 Ладлоу (Вермонт)
 Ладлоу (Илиноис)
 Ладлоу (Кентаки)
 Ладлоу (Мисури)